Вирко — фамилия. Известные носители:
 Вирко, Дмитрий Фёдорович (род. 1972) — белорусский футболист.
 Вирко, Сергей Васильевич (1926—1945) — участник Великой Отечественной войны.